Ruské příjmení Rumjancev () má více nositelů:

 Alexandr Rumjancev, existuje více nositelů téhož jména a příjmení
 Alexandr Ivanovič Rumjancev (1680–1749), ruský generál
 Alexej Matvějevič Rumjancev (1905–1993), sovětský ekonom a sociolog
 Nikolaj Petrovič Rumjancev (1754–1826), ruský státník
 Petr Rumjancev (1725–1796), ruský vojevůdce

související
 Operace Vojevůdce Rumjancev – krycí jméno Bělgorodsko-charkovské operace

Ruská příjmení